Nuevo Amanecer kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Nuevo Amanecer, Querétaro Arteaga, Amealco de Bonfil, 
 Nuevo Amanecer, Chiapas, Chicomuselo, 
 Nuevo Amanecer, Tamaulipas, Aldama, 

Robotskapade Mexikoförgreningar